Марце́лл () — латинское имя, некоторые известные религиозные деятели:
 Марцелл I (?—309) — епископ римский с 27 мая 308 по 16 января 309 гг.
 Марцелл Амбрёнский (?—810) — первый архиепископ Амбрёна с 771 г., местночтимый святой.
 Марцелл II, Марчелло Червини (, 1501—1555) — папа римский с 9 по 30 апреля 1555 г.

Древний Рим 
Марце́ллы ( уменьшительное имя от Marculus, Marcus) — одна из ветвей древнеримского рода Клавдиев, первоначально плебейская, впоследствии патрицианская.

См. также 
 Маркел (значения)
 Марцеллин (значения)
 Маркел
 Марчелло

Страницы значений:Тёзки